Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1945 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Sarah Palfrey Cooke je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Pauline Betz (finale)
 Sarah Palfrey Cooke (prvakinja)
 Margaret Osborne (četrtfinale)
 Louise Brough (polfinale)
 Patricia Todd (četrtfinale)
 Mary Arnold (četrtfinale)
 Dorothy Bundy (četrtfinale)
 Doris Hart (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1945